

Turniej główny

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju

Wimbledon 2011
Wimbledon – gra pojedyncza kobiet